Aksel Rasmussen eller Axel Rasmussen er navnet på flere personer:

 Aksel Rasmussen (1924-2011) – dansk skuespillere
 Axel Rasmussen – BK Frem's massør